Вегер () — немецкая фамилия.

Представители:
 Вегер, Беньямин (род. 1989) — швейцарский биатлонист.
 Вегер, Владимир Ильич (1888—1945) — советский государственный и партийный деятель.
 Вегер, Евгений Ильич (1899—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Вегер, Лоренц (род. 1991) — австрийский биатлонист.

См. также 
 Вегеровка